Nelson Mandelapark (Amsterdam), het voormalige Bijlmerpark in Amsterdam
 Nelson Mandelapark (Haarlem), stadspark in Haarlem-Noord
 Nelson Mandelapark (Eindhoven)
 Mandelapark (Almere), park nabij Station Almere Centrum